Detta är en lista över de 589 kommunerna i departementet Haute-Garonne i Frankrike.

Haute-Garonne
Kommuner Haute-Garonne